ostre eozynofilowe zapalenie płuc
 przewlekłe eozynofilowe zapalenie płuc